Pianeta di Classe M – nella classificazione dei pianeti di Star Trek
Mercedes-Benz Classe M – Sport Utility Vehicle della Mercedes-Benz
Classe M – Classe di sommergibili britannici
Classe M – Classe di sommergibili statunitensi
Classe Admiralty M, o semplicemente Classe M – Classe di cacciatorpediniere britannici della prima guerra mondiale
Classe M – 8 cacciatorpediniere britannici, con nomi che iniziavano per "M", della Classe L e M
Classe M – Fregata Multiruolo della Marina Reale Olandese conosciuta anche come Classe Karel Doorman
Classe M della classificazione stellare